Иодид иттрия — бинарное неорганическое соединение, соль металла иттрия и иодистоводородной кислоты с формулой YI, бесцветные кристаллы, растворимые в воде.

Получение 
 Нагревание иттрия и иода в инертной атмосфере:
 

 Нагревание оксида иттрия с иодидом аммония:

Физические свойства 
Иодид иттрия образует бесцветные расплывающиеся кристаллы.

Хорошо растворяется в воде и этаноле. Не растворяется в диэтиловом эфире.

Литература 
 
 

Соединения иттрия
иттрия
Галогениды металлов